Orelund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Orelund (Sandager Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Sandager Sogn, Assens Kommune
 Orelund (Skamstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Skamstrup Sogn, Holbæk Kommune